Sikka (regentschap), een regentschap in de Indonesische provincie Oost-Nusa Tenggara
 Sikka (India), een census town in het district Jamnagar van de Indiase staat Gujarat